Президентские выборы в Гватемале прошли 22 февраля 1922 года. После военного переворота в декабре 1921 года Конгресс избрал Хосе Мариа Орельяна Пинто временным президентом. Военные контролировали ход выборов и подавляли оппозицию, а также подавили бунты по крайней мере в 12 местах. Орельяна вступил в должность 4 марта 1922 года.

Результаты

Примечания

Литература
Díaz Romeu, Guillermo. “ Del régimen de Carlos Herrera a la elección de Jorge Ubico.” Historia general de Guatemala. 1993-1999. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Volume 5. 1996.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1922 год в Гватемале
Февраль 1922 года